L'édition 2017 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 24 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Rafael Nadal remporte l'épreuve du simple, Florin Mergea et Aisam-Ul-Haq Qureshi celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Donald Young, des Japonais Kei Nishikori, blessé au poignet droit, et Yoshihito Nishioka et du Tchèque Tomáš Berdych. Ils sont respectivement remplacés par Radu Albot, Yuichi Sugita, Dustin Brown et Renzo Olivo.

Pendant le tournoi 
Albert Montañés annonce qu'il prend sa retraite à l'issue du tournoi. Il joue son dernier match contre son compatriote Feliciano López au .

L'ancien numéro 1 mondial Juan Carlos Ferrero, qui a pris sa retraite en 2012, est invité pour jouer le tournoi en double au côté de Pablo Carreño-Busta.

Lauréats 
Rafael Nadal décroche le  de sa carrière en simple en écartant en finale Dominic Thiem. Une semaine après avoir signé sa  victoire à Monte-Carlo, l'Espagnol signe une deuxième décima, ici à Barcelone.

En double, Florin Mergea et Aisam-Ul-Haq Qureshi remportent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Philipp Petzschner et Alexander Peya. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
Barcelone
Sport en Espagne en 2017
Tennis en avril 2017